Kolovrat (Tuzla), een plaats in de gemeente Tuzla, Bosnië-Herzegovina
 Kolovrat (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Kolovrat (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi